Термин Королева фей может относиться к:

 Королева фей (персонаж) — мифологический персонаж, правительница фей в британском фольклоре.
 «Королева фей» — рыцарская поэма XVI в. писателя Эдмунда Спенсера.
  — семи-опера английского композитора Генри Пёрселла, впервые исполненная в 1692 г.
  — старейший в мире действующий паровоз.